Бырдины — дворянский род.

Происходит от Ивана Ивановича Бырдина и его двоих сыновей: Афанасия и Андрея. Старший сын последнего, Дмитрий Андреевич, был испомещен в 1628 г. Обширный род Бырдиных записан в VI ч. дворянских родословных книг Курской, Тверской, Рязанской, Тульской и Харьковской губерний. 9.12.1844 г. отставной штабс-капитан Александр Сергеевич Бырдин внесён в VI ч. ДРК Рязанской губ.

Известные представители рода 
 Бырдин, Семён Николаевич (около 1760—после 1798) — офицер Российского императорского флота, участник русско-турецкой войны (1787—1791) годов. Георгиевский кавалер, капитан 2 ранга.
 Бырдин, Евгений Яковлевич (1876—1927) — русский военачальник, генерал-майор, участник Белого движения.

Описание герба 
Щит разделён перпендикулярно на две части, из коих в правом красном поле находится серебряный гриф, в правую сторону обращённый. В левой части в голубом поле изображена восьмиугольная золотая звезда и под оною того ж металла луна, рогами вверх обращённая.

Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом с дворянской на нём короной со страусовыми перьями. Намёт на щите красный, подложен серебром.

Литература 
 
 Герб рода Бырдиных внесён в Часть 5 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 116.
 История Рязанского края: Бырдины

Примечания 

Шляхетские роды герба Гриф
Шляхетские роды герба Лелива
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера